Loubser ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Eduard Loubser (* 1935), südafrikanischer Diplomat
 Cliven Loubser (* 1995), namibischer Rugby-Union-Spieler